Исполнительная директория () — правительство первой Французской республики по конституции III года, принятой Национальным конвентом в 1795 году во время последнего периода Великой Французской революции — с 26 октября 1795 (4 брюмера IV года) до 9 ноября 1799 (18 брюмера VIII года). Состояла из 5 членов () (Конституция III года, артикль 132). Кворум заседания директории составлял 3 члена (Конст., арт. 142). Кандидаты в члены Исполнительной директории должны были выдвигаться Советом пятисот и избираться Советом старейшин, сроком на 5 лет, без права переизбрания (Конст., арт. 132, 133, 137 и 138). Членами Исполнительной директории могли быть граждане старше 40 лет, являющиеся членами законодательного корпуса или министрами. Каждый член Исполнительной директории являлся её президентом () по очереди в течение трёх месяцев (Конст., арт. 141), при этом правил для избрания президента не было установлено. Этот пост имел церемониальный характер и не давал дополнительных полномочий, кроме хранения печати, права публичных выступлений на национальных праздниках и первой подписи на документах, принятых Директорией.

После переворота 18 брюмера VIII года (9 ноября 1799 года) директория была лишена власти, с установлением нового политического режима (консулата) во главе с Наполеоном Бонапартом.

Использованная в первых столбцах таблиц нумерация является условной. Для удобства список приведён в трёх видах: в порядке избрания (), в виде изменений составов коллегиального органа
() и дополнительного списка президентов Директории в порядке исполнения этих полномочий ().

Список членов Директории 
Приведённый ниже список включает членов Директории, указанных в порядке их выбора (или кооптации) в состав этого органа.

Изменение состава Директории 
Приведены составы Директории как коллегиального органа, состоящего из 5 членов, в каждый текущий период её полномочий.

Президенты Директории 
Члены Директории становились её президентами () по очереди на три месяца, однако правил для избрания на этот пост не было установлено, и трёхмесячный срок соблюдался не строго. Этот пост не давал дополнительных полномочий, кроме хранения печати и первой подписи на документах, принятых Директорией.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Список руководителей Франции  (архивная копия 2020-03-21) 

Список
Директория